Příjmení McNamara nese více různých osobností:

 Katherine McNamara (* 1995) – americká herečka a zpěvačka
 Shelley McNamarová (* 1952) – irská architektka
 Robert McNamara (1916–2009) – americký voják, republikánský politik a podnikatel

Externí odkazy